Andrea Mantovani (Turim, 22 de junho de 1984) é um futebolista italiano que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Vicenza Calcio.

Ligações externas
Perfil em ogol (em Português)

Futebolistas da Itália